Die Reicher-Synagoge in Łódź () wurde von 1895 bis 1902 nach Plänen des Architekten Gustaw Landau-Gutenteger für die örtliche jüdische Gemeinde erbaut.

Der Bau steht unter Denkmalschutz. Die Synagoge hat Platz für ca. 42 Personen. Die Synagoge überstand den Zweiten Weltkrieg, da sie zu Beginn der deutschen Besatzung in Polen an ein fiktives deutsches Handelsunternehmen verkauft wurde. Bis zum Kriegsende diente sie dem Handelsunternehmen als Salzlager. In der Nachkriegszeit wurde die Synagoge für religiöse Zwecke wieder hergerichtet und von der jüdischen Gemeinde bis 1968 genutzt. Nach dem Sechstagekrieg und den damit einhergehenden März-Unruhen 1968 in Polen und der Auswanderungswelle stand sie lange Zeit leer und verfiel zunehmend. Ab 1988 wurde sie jedoch vollständig restauriert und wird seitdem wieder von den ansässigen jüdischen Einwohnern der Stadt als Synagoge genutzt.

Weblinks 

 Reicher-Synagoge in Łódź auf sztetl.org.pl
 Reicher-Synagoge in Łódź auf synagogi.lodz.pl
 Reicher-Synagoge der jüdischen Gemeinde in Łódź auf jewishlodz.org.pl
 Zdjęcia z wizyty Jony Metzger besucht die Reicher-Synagoge in Łódź

Einzelnachweise 

Lodz
Lodz
Erbaut in den 1890er Jahren
Bauwerk in Łódź
Synagoge Reicher
Lodz Reicher
Sakralbau in der Woiwodschaft Łódź